176. længdegrad kan henvise til:

 176. vestlige længdekreds
 176. østlige længdekreds